

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Berdechów – część miasta Bobowa
 Berdechów – część miasta Mielec
 Berdechów – część wsi Moszczenica w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Moszczenica
 Berdechów – część wsi Staszkówka w woj. małopolskim, ww pow. gorlickim, w gminie Moszczenica
 Berdechów – część wsi Wyskitna w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Grybów 
 Berdechów – część wsi Gromnik w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Gromnik
 Berdechów – część wsi Łaski w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Jasło
 Berdechów – część wsi Błonie w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Przecław
 Berdechów – część wsi Kiełków w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Przecław
 Berdechów – przysiółek wsi Brzeziny w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Wielopole Skrzyńskie

 Berdechów – część wsi Turbia w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Zaleszany
 Berdechów – przysiółek wsi Zaleszany w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Zaleszany
 Berdechów – część wsi Jawornik w woj. podkarpackim, w  pow. strzyżowskim, w gminie Niebylec
 Berdechów – część wsi Pstrągówka w woj. Podkarpackim, w  pow. strzyżowskim, w gminie Wiśniowa